Чинні чемпіонки Ліза Реймонд і Саманта Стосур були першими сіяними. У півфіналі вони поступились восьмій сіяній парі Дінара Сафіна і Катарина Среботнік, які, у свою чергу, у фіналі поступились несіяній парі Наталі Деші і Віра Звонарьова з рахунком 7–6(7–5), 7-5.

Мартіна Навратілова зіграла востаннє на турнірах великого шолома, завершивши свою 33-річну кар'єру.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Жінки, парний розряд
2006 у жіночому тенісі
2006 в американському спорті